John Pearson (1868–1931) angol labdarúgó-játékvezető
 John Pearson (1930–2021) angol író